Епархия Ачиреале (, ) — епархия Римско-католической церкви в составе митрополии Катании, входящей в церковную область Сицилии. В настоящее время епархией управляет епископ . Почетный епископ — Пио Витторио Виго.

Клир епархии включает 171 священников (135 епархиальных и 36 монашествующих священников), 9 диаконов, 54 монахов, 296 монахинь.

Адрес епархии: Largo Giovanni XXIII 3, 95024 Acireale [Catania], Italia. Телефон: 095 601102; 095 607779. Факс: 095 7631000. Электронная почта: curia@diocesi.acireale.ct.it.

Территория 
В юрисдикцию епархии входят 111 приходов в 18 коммунах Сицилии: все в провинции Катания — Ачи-Бонаккорси, Ачи-Кастелло, Ачи-Катена, Ачиреале, Ачи-Сант'Антонио, Калатабьяно, Кастильоне-ди-Сичилья, Фьюмефреддо-ди-Сичилья, Джарре, Лингваглосса, Маскали, Мило, Пьедимонте-Этнео, Рандаццо, Рипосто, Сант'Альфио, Вальверде и часть коммуны Санта-Венерина.

Все приходы образуют 6 деканатов.

Кафедра епископа находится в городе Ачиреале в церкви .

История 
В 1838 году король Фердинандо II Бурбон в знак благодарности за лояльность местных жителей во время антироялистских восстаний в 1820 и 1837 годах издал первый декрет о создании епархии в Ачиреале. Папа Григорий XVI 27 июня 1844 года буллой Quodcumque ad catholicae religionis incrementum предоставил Ачиреале статус епархии.

Однако в связи с последовавшими историческими событиями, связанными с объединением Италии, положение о предоставлении статуса епархии Ачиреале вступило в силу лишь 21 июня 1872 года. Первым епископом был назначен уроженец Агридженто, монсеньор Мария Джерландо Дженуарди.

22 июля 1872 года декретом Конгрегации Консисторий Nova constituta епархия Ачиреале была поставлена в прямое подчинение Святому Престолу.

С 2001 года епархия Ачиреале входит в митрополию Катании.

Ординарии епархии 
 Джерландо Мария Дженуарди (21.6.1872 — 4.7.1907);
 Джованни Баттиста Ариста (4.11.1907 — 27.9.1920) — ораторианец;
 Сальваторе Белла (17.12.1920 — 29.3.1922);
 Фернандо Ченто (22.7.1922 — 24.6.1926) — назначен титулярным архиепископом Селеуча Пьерия;
 Эвазио Колли (30.10.1927 — 7.5.1932) — назначен епископом Пармы;
 Сальваторе Руссо (13.8.1932 — 8.4.1964);
 Паскуале Бачиле (5.7.1964 30.11.1979);
 Джузеппе Маландрино (30.11.1979 — 19.6.1998) — назначен епископом Ното;
 Сальваторе Гристина (23.1.1999 — 7.6.2002) — назначен архиепископом Катании;
 Пио Витторио Виго (15.10.2002 — 26.7.2011);
 Антонино Распанти (с 26 июля 2011 года — по настоящее время).

Статистика 
На июль 2011 года из  человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись  человек, что соответствует 98,6 % от общего числа населения епархии.

|-
| 1950 || 167.000 || 168.000 || 99,4 || 316 || 216 || 100 || 528 ||  || 100 || 467 || 94
|-
| 1959 || 162.300 || 164.500 || 98,7 || 314 || 211 || 103 || 516 ||  || 169 || 425 || 99
|-
| 1970 || 174.793 || 175.215 || 99,8 || 288 || 193 || 95 || 606 ||  || 152 || 482 || 110
|-
| 1980 || 183.504 || 184.192 || 99,6 || 230 || 161 || 69 || 797 ||  || 118 || 453 || 110
|-
| 1990 || 206.000 || 207.657 || 99,2 || 202 || 147 || 55 || 1.019 || 2 || 80 || 361 || 111
|-
| 1999 || 221.622 || 223.722 || 99,1 || 177 || 141 || 36 || 1.252 || 8 || 66 || 321 || 111
|-
| 2000 || 221.622 || 223.722 || 99,1 || 175 || 139 || 36 || 1.266 || 8 || 64 || 321 || 111
|-
| 2001 || 221.622 || 223.722 || 99,1 || 176 || 140 || 36 || 1.259 || 9 || 64 || 313 || 111
|-
| 2002 || 222.623 || 224.725 || 99,1 || 174 || 138 || 36 || 1.279 || 11 || 58 || 313 || 111
|-
| 2003 || 223.623 || 225.725 || 99,1 || 170 || 134 || 36 || 1.315 || 11 || 57 || 311 || 111
|-
| 2004 || 223.623 || 225.725 || 99,1 || 172 || 135 || 37 || 1.300 || 10 || 57 || 311 || 111
|-
| 2006 || 225.000 || 227.700 || 98,8 || 171 || 135 || 36 || 1.315 || 9 || 54 || 296 || 111
|}

Примечания

Источники 
 Annuario pontificio за 2007 год и предыдущие годы на сайте , страница 

 Границы епархии на gcatholic.org
 Декрет Nova constituta, в Pii IX Pontificis Maximi Acta. Pars prima, Vol. VI, Romae 1874, p. 64

См. также 
 Собор Мария Сантиссима Аннунциата (Ачиреале)

Ачиреале
Ачиреале